Сен-Сір-ан-Бур () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 115 км на схід від Нанта, 50 км на південний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Сір-ан-Бур, Брезе i Шасе було об'єднано в новий муніципалітет Бельвінь-ле-Шато.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 389 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1002,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сір-ан-Бур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сір-ан-Бур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара